Herdegen ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Herdegen (1926–2014), deutscher Jurist
 Johann Herdegen (1692–1750), deutscher Dichter des Barock 
 Johann Christoph von Herdegen (1787–1861), Beamter, Politiker und Finanzminister des Königreichs Württemberg
 Johannes Herdegen (1903–1980), deutscher Politiker (LDPD), MdV, Oberbürgermeister von Jena
 Matthias Herdegen (* 1957), deutscher Jurist
 Maximilian Herdegen (1804–1871), bayerischer Generalmajor und Kommandant von Landau
 Thomas Herdegen (* 1959), deutscher Pharmakologe

Herdegen bezeichnet:

 Herdegen (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd im Landkreis Schwandorf, Bayern